Palomares kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Palomares, Mexiko, ort, Oaxaca, Matías Romero Avendaño,

Spanien 

 Palomares del Río (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Palomares del Río (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Palomares, ort, Andalusien, Provincia de Almería, 
 Palomares (ort i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Salamanca,